Das Damendoppel der  US Open 1969 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Maria Bueno und Margaret Court. Das Finale bestritten Françoise Dürr und Darlene Hard gegen Margaret Court und Virginia Wade, das Dürr und Hard in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1969